FTO steht für:
 Flughafentangente Ost, Bezeichnung für die bayerische Staatsstraße 2580
 fluordotiertes Zinnoxid, siehe Zinn(IV)-oxid#Verwendung
 Funktechnischer Offizier (Marine)
 Foreign Terrorist Organization, Bezeichnung von nicht in den Vereinigten Staaten ansässigen Organisationen, die vom US-Außenministerium als Terrororganisationen eingestuft werden
 Flying Training Organisation, die englische Bezeichnung für eine Verkehrsfliegerschule, welche Flugschüler zu Verkehrspiloten bzw. Berufspiloten ausbildet
 Freedom to Operate, englische Bezeichnung für die Handlungsfreiheit, siehe Patentrecherche#FTO-bezogene Recherche
 FTO-Gen, ein Gen, das beim Menschen vermutlich die Entwicklung von Adipositas fördert
 Mitsubishi FTO, Sportwagen des japanischen Automobilherstellers Mitsubishi

Abkürzung